Hans Verbeek ist der Name folgender Personen:

* Hans Verbeek (Architekt) (1873–1954), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Hans Verbeek (Politiker) (1917–1966), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Verbeek (Chemiker) (1935–2021), deutscher Chemiker und Manager